Безіме́нна — річка в Україні у Ярмолинецькому й Дунаєвецькому районах Хмельницької області. Права притока річки Студениці (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 12 км, площа басейну водозбору 39,2 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 10,30 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,15. Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній околиці села Косогірка. Тече переважно на південний схід через село Томашівку і на південно-східній частині села Лошківці впадає у річку Студеницю, ліву притоку Дністра.

Цікаві факти 
 На правому березі річки пролягає автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні, Томашівка — Міцівці).
 У XIX столітті на річці у селі Томашівка існували 1 водяний та 1 вітряний млини.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Ярмолинецького району
Річки Дунаєвецького району
Річки України без назви